84. breddegrad kan henvise til:

 84. nordlige breddekreds
 84. sydlige breddekreds